Товарищтай Чадамбаевич Ондар (1948—1999) — тувинский скульптор. Считается первым профессиональным скульптором Тувы.

Окончил Алма-Атинское художественное училище (1974) и факультет скульптуры Московского государственного художественного института имени Сурикова (1980).

Начинал в 1970-х гг. как резчик по камню. В 1980-90-е гг. работал в Туве как скульптор-монументалист, автор ряда памятников в Кызыле.

Заслуженный художник России.

Источники 

Скульпторы СССР
Заслуженные художники Российской Федерации
Деятели культуры Тывы
Скульпторы XX века
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Резчики по камню
Выпускники Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства